Ali Tarhouni – economista e politico libico
 Khaled Hussein Mohamed al Tarhouni – ex calciatore libico, centrocampista 
 Nader Al Tarhouni – calciatore libico, centrocampista
 Radwane Tarhouni – lottatore tunisino
 Samir Tarhouni – militare ed esperto tunisino di psicologia del terrorismo